

Geografia 
 Svizzera
 Lavey – ex comune del Canton Vaud, nel distretto di Aigle
 Lavey-Morcles – comune del Canton Vaud, nel distretto di Aigle

Personaggi 
 Scarlet Lavey – personaggio manga

Persone 
 Anton LaVey – esoterista, musicista e scrittore statunitense, fondatore del satanismo di LaVey
 Tessa Lavey – cestista australiana